Фторсульфит калия — неорганическое соединение, соль щелочного металла калия и фторсульфиновой кислоты с формулой KSOF, бесцветные кристаллы, растворимые в холодной воде.

Получение 

 Медленное растворение в жидком диоксиде серы фторида калия:

Физические свойства 

Фторсульфит калия образует бесцветные (белые) кристаллы,
растворимые в ледяной воде и жидком SO.

В воде подвергается сильному гидролизу по аниону.

Химические свойства 

 Разлагается при нагревании:

 Разлагается разбавленными кислотами:

 Окисляется концентрированной азотной кислотой:

 Реагирует со фтором с образованием сульфурилфторида:

Литература 
 
 

калия
калия
Соединения калия